Marseille je lahko:

 Marseille - mesto v Franciji
 Marseille - prefektura departmaja Bouches-du-Rhône
 Marseille - pristanišče 
 Marseille - rimskokatoliška nadškofija (od 1948) in metropolija (od 2002)
 Hans-Joachim Marseille - nemški častnik, vojaški pilot in letalski as